Ранчо Кантаранас има више значења:

 Ранчо Кантаранас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Кантаранас, Санчез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Кантаранас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику